Museo della carta e della filigrana di Fabriano
Museo della carta di Amalfi
Museo della Carta di Pescia 
Museo della carta di Toscolano Maderno